Helia bezeichnet:
 Helia (Band), eine Post-Hardcore-Band
 Helia (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Enziangewächse (Gentianaceae)